Serena Williams era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Kim Clijsters che ha battuto in finale Caroline Wozniacki 7-5 6-3.

Teste di serie 

  Dinara Safina (terzo turno)
  Serena Williams (semifinale)
  Venus Williams (quarto turno)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarto turno)
  Vera Zvonarëva (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Nadia Petrova (quarto turno)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Virginie Razzano (primo turno)

  Amélie Mauresmo (secondo turno)
  Li Na (quarti di finale)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Zheng Jie (terzo turno)
  Daniela Hantuchová (quarto turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (terzo turno)
  Kaia Kanepi (primo turno)
  Francesca Schiavone (quarto turno)
  Alisa Klejbanova (primo turno)
  Sybille Bammer (primo turno)
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Al'ona Bondarenko (secondo turno)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Ágnes Szávay (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Gail Brodsky (primo turno)
  Mallory Cecil (primo turno)
  Kim Clijsters (campionessa)
  Alexa Glatch (primo turno)
  Vania King (terzo turno)
  Christina McHale (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)

Qualificazioni 

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

  Monique Adamczak (primo turno)
  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Marta Domachowska (primo turno)
  Carly Gullickson (primo turno)
  Eva Hrdinová (primo turno)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Marija Korytceva (primo turno)
  Vesna Manasieva (primo turno)

  Petra Martić (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (primo turno)
  Shenay Perry (secondo turno)
  Camille Pin (primo turno)
  Anastasija Rodionova (terzo turno)
  Yurika Sema (primo turno)
  Valérie Tétreault (primo turno)
<li>  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2009